Lista tenisistek, które od momentu wprowadzenia rankingu deblowego WTA zajmowały w nim pierwsze miejsce:

Liderki rankingu deblistek chronologicznie

Tygodnie na pozycji liderki 

Stan na: 30 stycznia 2023
Obecna liderka pogrubiona.

Podział ze względu na kraj

Liderki na koniec sezonu

Liderki rankingu bez tytułu wielkoszlemowego

Najmłodsze i najstarsze liderki rankingu deblistek 
Stan na 30 stycznia 2023.

Najmłodsze liderki rankingu deblistek

Najstarsze liderki rankingu deblistek

Najdłuższa przerwa w byciu liderką rankingu WTA

Zobacz też 
 Liderki rankingu WTA
 Liderzy rankingu ATP
 Liderzy rankingu ATP deblistów
 Wiceliderki rankingu WTA
 Wiceliderki rankingu WTA deblistek
 Liderki rankingu WTA singlistek i deblistek

Uwagi 

Tenis kobiet
Listy sportowe
Rankingi sportowe